Чемпиона́т Фра́нции по футбо́лу (Лига 2) () — второй дивизион в системе лиг Франции по футболу. Лига 2 вкупе с вышестоящей Лигой 1 образуют Профессиональную лигу Франции. Лига 2 представляет собой чемпионат для 20 команд, с выходом в Лигу 1 двух лучших команд и вылетом в Насьональ двух худших. Также проводится плей-офф за выход в Лигу 1 между командами, занявшими места с 3-го по 5-е и 18-й командой Лиги 1. 18-я команда Лиги 2 играет стыковые матчи с 3-й командой из Насьоналя. Сезон проходит с августа по май следующего года, каждая команда проводит по 38 матчей, в целом за сезон в Лиге 2 проходит 380 матчей. Большинство игр проводится в пятницу, реже в понедельник и другие дни недели. Игры регулярно прерываются перед Рождеством, и продолжаются с середины января.

История создания 
Лига 2 была создана через два года после создания Лиги 1 в 1933 году и носила название Дивизион 2, такое название сохранялось до 2002 года. Любой клуб, получивший путёвку в Лигу 2 становился профессиональным, однако вылет в Национальный чемпионат временно снимал с команд такой статус до возвращения в Лигу 2. В послевоенное время формат соревнований часто менялся, самым популярный использовался до 1993 года, когда чемпионат проводился двумя группами, победители которых получали повышение в классе.

Итоги сезона 
В сезоне 2020/21 победителем Лиги 2 стал «Труа». В Лигу 1 также вышел «Клермон». Их места в сезоне 2021/22 займут «Ним» и «Дижон», покинувшие Лигу 1. Двумя новичками из Лиги 3 в сезоне 2021/22 станут «Бастия» и «Кевийи Руан», которые займут места покинувших Лигу 2 «Шамбли» и «Шатору».

Чемпионы и призёры последних лет

Победители Лиги 2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Таблица Лиги 2

 
Франция